Robert Baker (1862–1943) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Nowego Jorku
 Robert S. Baker (1916–2009) – brytyjski producent filmowy, reżyser, scenarzysta
 Robert Baker (1926–2012) – amerykański hokeista
 Robert J. Baker (1942–2018) – amerykański teriolog
 Robert Joseph Baker (ur. 1944) – amerykański duchowny katolicki, biskup
 Robert Baker (ur. 1979) – amerykański aktor